Au pair kan henvise til:

 Au pair – ung person som udfører børnepasning og lettere husarbejde hos en familie i et fremmed land
 Au pair (film) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Lasse Lindsteen
 Au pair (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2011 instrueret af Heidi Kim Andersen og Nicole N. Horanyi